

Pessoas 
 Clive Metcalfe
 Jesse Metcalfe
 Robert Metcalfe
 Ralph Metcalfe

Localidades 
 Metcalfe (Mississippi)
 Condado de Metcalfe

Outros 
 Lei de Metcalfe

Desambiguações de sobrenomes